Andrea Hlaváčková e Lucie Hradecká sono le detentrici del titolo ma hanno deciso di non partecipare insieme, la Hlaváčková fa coppia con Zheng Jie mentre la Hradecká è insieme a Michaëlla Krajicek; la seconda coppia è stata battuta al terzo turno da Zarina Dijas e Xu Yifan. Mentre l'altra coppia ha perso nei quarti contro Kimiko Date-Krumm e Barbora Záhlavová-Strýcová.

In finale Ekaterina Makarova e Elena Vesnina hanno sconfitto Martina Hingis e Flavia Pennetta per 2-6, 6-3, 6-2.

Teste di serie

  Sara Errani /  Roberta Vinci (secondo turno)
  Hsieh Su-wei /  Peng Shuai (terzo turno)
  Cara Black /  Sania Mirza (semifinale)
  Ekaterina Makarova /  Elena Vesnina (campionesse)
  Květa Peschke /  Katarina Srebotnik (quarti di finale)
  Raquel Kops-Jones /  Abigail Spears (primo turno)
  Tímea Babos /  Kristina Mladenovic (primo turno)
  Andrea Hlaváčková /  Zheng Jie (quarti di finale)

  Alla Kudrjavceva /  Anastasija Rodionova (terzo turno)
  Ashleigh Barty /  Casey Dellacqua (primo turno)
  Lucie Hradecká /  Michaëlla Krajicek (terzo turno)
  Garbiñe Muguruza /  Carla Suárez Navarro (terzo turno)
  Anabel Medina Garrigues /  Jaroslava Švedova (secondo turno)
  Chan Hao-ching /  Chan Yung-jan (secondo turno)
  Anastasija Pavljučenkova /  Lucie Šafářová (secondo turno)
  Julia Görges /  Anna-Lena Grönefeld (primo turno)

Coppie che hanno ricevuto una wild card 

  Tornado Alicia Black /  Bernarda Pera (primo turno)
  Jennifer Brady /  Samantha Crawford (primo turno)
  Asia Muhammad /  Taylor Townsend (primo turno)
  Nicole Gibbs /  Maria Sanchez (primo turno)

  Louisa Chirico /  Katerina Stewart (primo turno)
  Grace Min /  Melanie Oudin (primo turno)
  Irina Falconi /  Anna Tatišvili (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni
 

US Open 2014
WTA Tour 2014